Girlie Show:

 Girlie Show — картина американского художника Эдварда Хоппера.
 The Girlie Show — четвёртое всемирное турне американской певицы Мадонны, состоявшееся в 1993 году.
 The Girlie Show — иллюстрированная книга Мадонны, посвящённая одноимённому турне.

См. также 
 Show Girls — кинофильм «Шоугёлз» 1995 года режиссёра Пола Верхувена.